papryka chilli
 Chilli – polski zespół muzyczny
 Chilli – album zespołu Chilli

Zobacz też 

 
 „chili” i „Chili”